USS Holland — кораблі ВМС США

 USS Holland (SS-1) — підводний човен. На службі протягом 1900-1910 років.
 USS Holland (AS-3) — плавуча база підводних човнів. На службі протягом 1926-1947 років.
 USS Holland (AS-32) — плавуча база підводних човнів. На службі протягом 1963-1996 років.

Назви військових кораблів США